Deben steht für:
Deben (Maß), altägyptisches Gewichtsmaß
River Deben in Suffolk, England